Eryngium glaucum är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann. Eryngium glaucum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
glaucum